Скипетров — фамилия. Известные носители:
 Скипетров, Вадим Петрович (1935—2021) — советский и российский физиолог, профессор Мордовского университета, заслуженный деятель науки РФ (1995).
 Скипетров, Леонид Николаевич (1883—1956) — генерал-майор, Георгиевский кавалер, деятель Белого движения.
 Скипетров, Михаил Иванович — генерал-контролёр Государственного контроля Российской империи
 Скипетров, Павел Александрович 1922 — после 1971) — советский учёный, государственный и политический деятель. Доктор экономических наук, профессор. Участник Великой Отечественной войны.
 Скипетров, Пётр Иванович (1863—1918) — протоиерей Православной Российской церкви, священномученик.